Садыбеков — фамилия.

Известные носители 
 Садыбеков, Адилет Нуркенулы (род. 2002) — казахстанский футболист.
 Садыбеков, Махмуд Абдысаметович (род. 1963) — казахстанский математик; профессор, доктор физико-математических наук (1993), член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан (2012).